Manuel Ibarra puede referirse a:

 Manuel Ibarra Echano (1905-1990), futbolista español;
 Manuel Ibarra Valdés (1977-), futbolista chileno.

en:Manuel Ibarra (disambiguation)